Всесою́зное о́бщество сове́тских не́мцев «Возрожде́ние» — всесоюзная общественная национальная политическая и культурно-просветительская организация советских немцев, которая существовала с 1989 по 1993 годы. Предпосылкой для создания ВОСН «Возрождение» стали 3-я, 4-я и 5-я отправленные в Кремль делегации сообщества советских немцев (в апреле, июле и октябре 1988 года соответственно). ВОСН было официально оформлено на учредительной конференции 28 — 31 марта 1989 года в Москве. Когда в 1991 году ВОСН «Возрождение» объединяло в своих рядах уже более 100 тысяч человек, руководство организации имело все основания констатировать, что на это  была самая массовая после КПСС организация.

Цели и задачи ВОСН «Возрождение» 
 Полная реабилитация российских (советских) немцев в СССР и России с восстановлением Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья (АССР НП);
 Восстановление немецких национальных районов в регионах их компактного проживания в перестроечную эпоху СССР и поддержка этно-социальных запросов немцев, не склонных ни к переезду в свою автономную республику, ни на историческую родину;
 Содействие добровольной реэмиграции в Германию той части российских немцев, которая не видит своего национального будущего в странах СССР.

История создания

Делегации советских немцев в Кремль 

Во время Второй мировой войны в СССР были осуществлены антиконституционные меры против ряда малых народов, имевших свои автономные республики. Власти объявили их врагами советского государства и поголовно выселили в Сибирь, а также среднеазиатские республики СССР. После войны все эти народы, за исключением немцев и крымских татар были восстановлены в своих правах.

Избирательное отношение советской власти вошло в серьёзное противоречие с официально декларируемой политикой КПСС, в особенности после принятия в августе 1964 года Указа Президиума Верховного Совета СССР о снятии обвинений с советских немцев. Их представители организовали зимой и летом 1965 года первые две делегации в Кремль. Это были в основном коммунисты, которые пытались убедить центральные власти в необходимости реабилитировать свой народ, что также было и в интересах КПСС, поскольку межнациональное согласие в стране являло собой фундамент прочности советского государства. Участники тех немногочисленных делегаций были далеки от каких-то жёстких требований, и потому ограничились лишь попытками убедить власть своими доводами. Тем не менее, упомянутые две делегации сдвинули воз советско-немецкой проблемы с мёртвой точки, поскольку благодаря этому была выявлена контраргументация руководства СССР против реабилитации немцев. Рукопись так называемого стенографического отчёта этих делегаций, разошедшаяся в копиях по стране, тихо делала своё дело и стала серьёзным подспорьем для последующих трёх делегаций. Третья, четвёртая и пятая делегации были организованы уже в перестроечный период, все в 1988 году.

Третья делегация пребывала в Москве с 10 по 15 апреля и состояла из 14 человек. Это были: Кроневальд И. И. (Нижний Тагил, Свердловской обл.), Берш А. Я. и Зауэр А. З. (Палласовка, Волгоградской обл.), Герман И. А., Коппель К. И., Юрк П. Е. и Лютцов Э. Ю. (Энгельс, Саратовской обл.), Гаан А. В. и Честнова-Штайнмарк Р. Г.(Немецкий драмтеатр, Темиртау), Геттингер В. Я. и Дрейзер А. А. (Омск), Заречнев В. И. и Кривояз Э. К. (Алтай) и Генрих Гроут (Бердянск, Запорожской обл.). Последний был инициатором и организатором этой делегации. Официально делегацию возглавил коммунист Иван Кроневальд, — учёный, ставший широко известным из-за смелых публикаций по проблемам советских немцев в газете «Нойес лебен». Участники данной делегации прибыли в Москву без предварительно подготовленных проектов документов. Фактически произошло только очное знакомство людей, а также были согласованы первые организационные шаги. Тогда же делегацией был создан Координационный комитет советских немцев, руководителем которого стал Иван Кроневальд, а секретарём Генрих Гроут. Делегация добивалась приёма у руководства КПСС, но была лишь принята на уровне инструктора отдела ЦК КПСС по национальным отношениям, — Владимира Аумана, который по происхождению сам был из числа советских немцев.

Делегация выработала два документа:

 «Обращение делегации советских немцев по вопросу восстановления АССР немцев Поволжья», адресованное Генеральному секретарю ЦК КПСС тов. Горбачёву М. С. и Председателю Президиума Верховного Совета СССР тов. Громыко А. А.;
 Письмо в ЦК КПСС «О повышении в условиях перестройки эффективности периодической печати советских немцев, радио- телепередач, об издании немецкой советской литературы».

Учредительная конференция ВОСН «Возрождение» 

С октября 1988 года по конец марта 1989 года шла интенсивная подготовка учредительного форума. С этой целью Координационный комитет советских немцев прежде всего работал над пропагандой материалов 3-ей, 4-й и 5-й делегаций через своих представителей в регионах. Очень активно работа шла в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях. Широкий резонанс в поддержку реабилитационных идей формировался на Алтае усилиями редакции газеты «Роте фане», где Координационный комитет советских немцев уже имел своих представителей. Столь же активно действовали члены КЦСН в Поволжье (Саратове, Энгельсе, Марксе, Камышине, Палласовке).

В 1988 году участниками делегаций советских немцев в Кремль был взят курс на подготовку учредительной конференции Всесоюзного общества советских немцев «Возрождение», состоявшейся 28 — 31 марта 1989 года в Москве в здании Политехнического музея. Главнейшей целью «Возрождения» являлась восстановление Автономной Советской Социалистической Республики Немцев Поволжья и воссоздание национально-культурных районов и поселений в местах их довоенного компактного проживания, в том числе и на Украине.

В работе конференции участвовало 135 человек с Украины, из России и Казахстана, её работу освещали 27 представителей СМИ, в том числе из ФРГ и ГДР.

Внешние попытки раскола ВОСН «Возрождение». Антинемецкая кампания 
Несмотря на конструктивную деятельность ВОСН «Возрождение», с самого начала своего создания немецкая организация столкнулась с предвзятым отношением к этническим немцам как со стороны представителей органов государственной власти, так и простых советских граждан. Так, активисты «Возрождения», которые принимали участие в предвыборной кампании 1989 года с выдвижением кандидатов в народные депутаты РСФСР, констатировали, что, например, в Поволжье кандидаты из числа немцев хотя по закону и имели право баллотироваться на выборах, но на практике открыто вычёркивались из бюллетеней по национальному признаку.

Чем больших успехов достигало Всесоюзное общество советских немцев «Возрождение», тем больше накалялась общественно-политическая ситуация вокруг вопроса реабилитации советских немцев. Особенно это коснулось тех районов, которые ранее входили в состав АССР НП, а именно Волгоградской и Саратовской областей. Так, на Волге местные партийные и общественные организации по инициативе руководящих работников Саратовского обкома КПСС неофициально подстрекали население о недопустимости возвращения в этот регион советских немцев. Проводились анти-немецкие выступления, митинги, собрания, распространялись листовки с провокационным содержанием. По словам руководителя ВОСН «Возрождение» Генриха Гроута, это была «политика глухого противодействия».

Антинемецкая кампания перешла в активную фазу с января 1990 года. Доведённая до шовинистического психоза русскоязычная часть населения некоторых районов отказывалась воспринимать любую позитивную информацию по проблеме советских немцев. Яркими примерами были факты уничтожения или изъятия тиража советской центральной еженедельной газеты на немецком языке «Neues Leben» с материалом подполковника КГБ В. М. Кичихина «Анатомия шовинизма», в котором раскрывалось участие партийных органов в разжигании межнациональной розни. В некоторых сёлах на собраниях граждан принимались решения, направленные на вытеснение немцев из этих мест и прекращение их прописки в будущем. В Красноармейском районе в с. Ревино было принято решение о выселении людей, которые являются членами Всесоюзного общества советских немцев «Возрождение», из их домов.

Антинемецкие митинги собирали значительные толпы, а количество активных «инонациональных» сторонников немецкой автономии в Поволжье никогда не превышало нескольких сотен человек.

В свою очередь ВОСН «Возрождение» оформляло письма народных депутатов СССР о создании при Верховном Совете СССР специальной комиссии по расследованию шовинистической кампании в Поволжье. Кроме того, проблема относительно волны шовинизма становится достоянием общественности: этот вопрос активно освещает пресса как в Советском Союзе, так и за его пределами.

В августе 1990 года состоялась III конференция «Возрождение», на которой было принято ультимативное решение: если партийным руководством не будет принято постановление о возрождении немецкой республики — советские немцы реэмигрируют в ФРГ.

Важно отметить, что в ситуации общественного напряжения ни депутатская комиссия по проблемам советских немцев, ни Государственная комиссия по проблемам советских немцев не сделали никаких практических шагов по недопущению провокаций. Более того, вопрос о реабилитации советских немцев властными структурами откладывался на неопределённый срок, что в свою очередь приводило лишь к заострению ситуации.

Для того чтобы ввести национальное немецкое движение в подконтрольные рамки, 16 июля 1990 года Комиссией по национальной политике и межнациональным отношениям Совета Национальностей Верховного Совета СССР и Правительственной комиссией по проблемам советских немцев было принято решение «О подготовке и проведении Съезда советских немцев» и избран Организационный комитет по подготовке Съезда немцев СССР под руководством лояльного к советской власти академика Бориса Раушенбаха и писателя Гуго Вормсбехера. 1-й Съезд немцев СССР планировалось провести до конца 1990 года, но потом несколько раз сроки отодвигались, вплоть до 12-15 марта 1991 года.

Перед Оргкомитетом были поставлены задачи: провести необходимую работу по организации выборов делегатов на Съезд, подготовить культурную программу, решить организационные и хозяйственные вопросы, а также подготовить проекты документов, выносимых на Съезд. Естественно, что эти документы согласовывались с партийным руководством.

Исходя из этого, можно прямо сказать, что неспособность советской власти решить национальный вопрос советских немцев через взаимодействие с ВОСН «Возрождение» подтолкнуло государственных деятелей к содействию создания собственной подконтрольной КПСС структуры, которая будет выступать партнёром по решению немецкого вопроса.

Попытки подмены идеи возрождения АССР Немцев Поволжья созданием «Ассоциации немцев СССР» 
Политбюро ЦК КПСС считало необходимым, официально не отказываясь от возрождения АССР НП, через лояльную часть Оргкомитета провести на рассмотрение и утвердить на 1-м Съезде немцев СССР создание надтерриториальной организации «Ассоциации немцев СССР». По замыслу партийного руководства, эта общественная организация могла быть наделена представительскими правами перед органами государственной власти, правом создавать творческие союзы и неправительственные структуры, и способствовать решению вопроса по восстановлению государственности на Волге при получении разрешения на разработку комплексной программы по поэтапному возрождению немецкой республики.

Но несмотря на это, немецкое национальное движение продолжало набирать сторонников. Именно поэтому, 27 октября 1990 года в ЦК КПСС поступает Записка отдела национальной политики ЦК КПСС «О подготовке Съезда немцев СССР», в которой приводится обоснование необходимости проведения Съезда и создания им «надёжных механизмов национального возрождения» через избрание делегатами Съезда лояльных к власти людей. Кроме этого, партийным комитетам рекомендуется развернуть разъяснительную работу среди немецкого населения в поддержку идеи создания «Ассоциации немцев СССР» с привлечением заинтересованных лиц. По всему СССР в городах и сёлах, где проживают немцы, проходят конференции по выборам делегатов на Съезд.

Но уже в феврале 1991 года Оргкомитет по подготовке съезда немцев СССР направляет в Комиссию по национальной политике и международным отношениям ВС СССР и Правительственной комиссии по проблемам советских немцев письмо, в котором говорится, что «анализ на местах среди немецкого населения, в подразделениях ВОСН „Возрождение“ показывает, что возможность превращения Съезда в политический митинг очень большая». Авторы выражают обеспокоенность тем, что "идеи о провозглашении республики немцев и избрание органов власти для будущей её территории уже на Съезде, принимаются в народе все более широко в результате активной деятельности Правления ВОСН «Возрождение». Оргкомитет уверяет в своей лояльности советской власти: «для нас главное не личные амбиции и групповые интересы, а будущее нашего народа».

И поскольку процесс проведения Съезда был фактически под контролем неподвластной КПСС организации советских немцев, уже 07 марта 1991 года к председателям комитетов и советов министров республик направляется телефонограмма заместителя председателя Совета Министров СССР В. К. Гусева о переносе Съезда немцев СССР на неопределённый срок. Официальным поводом стала незавершённость рассмотрения в Верховном Совете СССР Закона «О реабилитации репрессированных народов СССР».

В свою очередь, немецкое население было возмущено этим шагом, поскольку до начала Съезда оставалось всего 4 дня, 3 из которых были выходными. Более того, на этот момент уже прошли выборы делегатов на Съезд, большинство из которых уже купило проездные билеты. Именно поэтому руководство ВОСН «Возрождение» приняло решение проводить 1 Съезд немцев СССР, несмотря на его фактический запрет.

Чрезвычайный съезд немцев СССР (12-15 марта 1991 года) 

До 1991 года национальные интересы российских немцев, насильственно лишённых основ жизнедеятельности любого народа (земли, её недр, государственности и т. д.), находили выражение в документах лишь одной организации — ВОСН «Возрождение». Деятельность этого объединения основывалась практически только на энтузиазме его членов и на их вере в возможность возвращения отнятой у народа государственности — АССР Немцев Поволжья. ВОСН «Возрождение» было на тот момент подлинным авангардом немцев СССР.

Первый в истории российских немцев общенациональный форум, начавший свою работу 12 марта 1991 года и названный Чрезвычайным съездом немцев СССР, был проведён благодаря неимоверным усилиям сорганизовавшейся немецкой общественности страны. Движущей силой этой организации являлся Координационный совет (Правление) ВОСН «Возрождение».

Делегаты Чрезвычайного съезда, представлявшие большинство немецкого населения СССР, имели полное право принимать решения от имени своего репрессированного народа. По квоте, установленной официальным оргкомитетом, на Съезд намечалось избрать 1038 делегатов. На 11 марта путём проведения местных конференций с участием представителей ВОСН «Возрождение» было избрано 972 человека, из них на Съезд прибыло более 500 человек. 13 марта мандатная комиссия Съезда признала полномочия 505 делегатов, что составило 52 % от числа избранных. Таким образом Съезд приобрёл статус легитимного общенационального форума и мог избрать соответствующие представительские органы, наделённые полномочиями решением Съезда и подтверждённые органами государственной власти проводить принятые им решения в жизнь. Важно также отметить, что 97,2 % делегатов Чрезвычайного съезда были немцами.

Чрезвычайный съезд немцев СССР имел немалый общественный резонанс, поскольку способствовал принятию Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» и других реабилитационных актов.

Избранный на Чрезвычайном съезде немцев СССР Временный Совет по восстановлению АССР Немцев Поволжья стал инструментом влияния на властные структуры СССР и определённым гарантом того, что проблема национального возрождения этнических немцев приобретёт соответствующее звучание в стране.

В принятой Съездом Декларации было зафиксировано: «АССР НП продолжает существовать де-юре в прежних границах» — в том смысле, что акты, вызвавшие её ликвидацию не имели законной силы даже в момент их принятия. Принимая такого рода решения, Съезд отдавал себе отчёт, что формировавшееся в то время новое правовое поле фиксировало реальное соотношение общественно-политических сил в стране. Только давление на власти могло сулить в тех условиях шансы на успех. Речь шла, разумеется, исключительно о политическом нажиме — к силовым приёмам советские немцы ни тогда, ни впоследствии не прибегали.

Важно отметить, что именно тогда проблема реабилитации была разделена на две части: на подпроблему, связанную с реабилитацией немцев, как граждан страны, в которой они были подвергнуты репрессиям по признаку своей принадлежности к немецкой национальности; и проблему реабилитации как представителей народа, подвергшегося массовой депортации в период сталинского лихолетья. Казалось бы, что эти две части являются двумя сторонами одной медали, но учитывать данный факт чрезвычайно важно при поиске подходов и путей в решении рассматриваемой проблемы. События 19-21 августа 1991 г. привели к лавинообразной суверенизации республик тогдашнего СССР. Это, в свою очередь, резко осложнило положение крупных немецких сообществ, в том числе в отделившихся от Союза государственных образованиях и, прежде всего, в среднеазиатских республиках и Казахстане.

Этапы деятельности ВОСН «Возрождение» 

Как и для любого другого общественно-политического движения, деятельность Всесоюзного общества советских немцев «Возрождение» условно можно разделить на несколько этапов, сложившихся под влиянием ряда политических факторов, характерных для того либо иного периода времени.

После распада СССР советские немцы из единого в то время сообщества превратились в государствах бывшего СССР в субэтнические общности, разорванные между собой государственными (а не административными, как прежде) границами. В этой связи проведение 18-20 октября 1991 г. 1-го съезда немцев СССР (Беловежское соглашение о ликвидации СССР было принято 8-го декабря 1991 года) воспринималось его участниками как попытка сохранить единый народ. А. Яковлев зачитал на съезде от имени Президента СССР обращение. В нём говорилось, что решение проблемы проживающих на территории СССР немцев будет найдено. Приветствие поступило и от Президента РСФСР Б. Ельцина. В нём отмечалось: «Считаю, что он (съезд) должен сыграть особую роль в вопросах реабилитации этого народа и дать важные импульсы полного восстановления его прав, включая и право на восстановление Немецкой Республики на территории РСФСР».

Выступивший от имени российского Правительства председатель Госкомнаца Л. Прокопьев доложил делегатам Концепцию решения проблемы восстановления государственности, предполагавшую 4 этапа. В соответствии с 1-м этапом к концу 1991 года предусматривалось принятие федерального закона о реабилитации российских немцев как подвергшегося депортации народа.

Это, по мнению докладчика, могло бы стать политической гарантией для последующего продвижения вперёд в вопросах территориальной реабилитации. На 4-м (последнем) этапе уже в 1994 году немцы должны были получить государственное территориальное образование на территории России.

Реабилитационная линия ВОСН «Возрождение» 
На первом этапе деятельности ВОСН (1989—1993 годы) вопросам реабилитации уделялось доминирующее внимание. Однако, по мере убеждения в том, что власти СССР, а затем и России вместо реабилитации затеяли с репрессированным народом циничную игру в «поэтапное» решение вопроса, реэмиграционные интересы вышли на первый план и фактически заслонили всё остальное.

Следует отметить, что поначалу ЦК КПСС к ВОСН «Возрождение» и его планам о восстановлении АССР НП относилось достаточно благосклонно.

В апреле 1989 года заведующий Государственно-правовым отделом ЦК КПСС А. Павлов отметил в записке, направленной в ЦК, что во вновь организованном Обществе «объединились трезво и реально мыслящие люди» и что оно «является реальной организацией советских немцев, способной активно влиять на население». В этой связи А. Павлов считал необходимым официальное признание «Возрождения», «обязательность» работы в Обществе членов КПСС и, как водилось в те времена, обеспечение партийного влияния на структуры новой организации.

После развала СССР: Международное объединение немцев «Видергебурт» 
После развала СССР ВОСН было переименовано в Международное объединение немцев «Видергебурт» (МОН «Видергебурт»). Максимальный рост и влияние этого общенационального объединения репрессированного народа отмечался в 1989—1993 годы, после чего началось неуклонное угасание. Причинами этому стали как реэмиграция его актива в ФРГ, так и появление ряда других общественных организаций этнических немцев, заполнивших появлявшийся вакуум. В конце 1991 года численность ВОСН «Возрождение» превысила 100 тысяч членов, а в 1992 году достигла своего максимума — 130 тысяч человек. На то время это было самое массовое общественно-политическое объединение в СССР после КПСС. Оно также было признанным субъектом переговоров для политиков Германии, занимавшихся вопросами реабилитации российских немцев. По словам подполковника госбезопасности Александра Кичихина, курирующего общество по линии госбезопасности, в ВОСН «Возрождение» было внедрено более 3 500 агентов КГБ. Из 34 членов Правления 21 являлись негласными информаторами госбезопасности.

Примечания

Ссылки 
 Сайт советских немцев «Genosse»: история и современность национального немецкого движения в странах бывшего СССР
 Генрих Гроут, Виктор Дехерт — «Преданный народ: (сборник статей по проблемам российских немцев)»
 К 25-летию создания ВОСН «Возрождение» — Доклад Генриха Гроута на торжественном мероприятии в Берлине (к 25-летию создания ВОСН «Возрождение»)
 Резолюция участников торжественного собрания, посвящённого 25-летию учреждения ВОСН «Возрождение»
 73-й День Траура российских немцев отметили в Берлине
 История и современность национально-реабилитационного движения этнических немцев стран бывшего СССР и Украины

Общественные организации СССР
Политические организации Германии
 
Русско-немецкая история
Национальные меньшинства
Депортированные народы